Ива́новский райо́н () — упразднённая административная единица в восточной части Херсонской области России.

География 
На севере граничит с Нижнесерогозским районом Херсонской области, на востоке — с Акимовским районом Запорожской области, на юге и западе — с Геническим и Новотроицким районами Херсонской области.

Экономика 
Район характеризуется благоприятными условиями для развития растениеводства и животноводства. Главными культурами являются озимая пшеница, ярый ячмень, горох, подсолнечник и клещевина. Выращивают овощные и бахчевые культуры. Также хорошие условия для развития скотоводства, свиноводства, овцеводства, птицеводства.

Примечания